Финал Чемпионата Латвии  по международным шашкам среди мужчин 2015 прошёл  с 1 по 3 мая по круговой системе. В турнире приняли участие 12 спортсменов. Чемпионом стал Раймонд Випулис.

Результаты

Ссылки 
 Latvijas vīriešu čempionāta fināls 100 lauciņu dambretē/Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Латвии 

2015 год в шашках